Olympisches Feuer steht für:

 olympischer Fackellauf, olympisches Symbol
 Olympisches Feuer (Zeitschrift), Sportzeitschrift
 Olympisches Feuer (Roman), Kriminalroman von Liza Marklund und Dagmar Mißfeld